Пальчатоко́ренник мя́со-кра́сный () — травянистое растение, вид рода Пальчатокоренник семейства .

Широко распространённое евроазиатское растение, в России встречающееся в большинстве районов Европейской части в Сибири и Предкавказье. Произрастает на сырых заболоченных лугах, часто массово.

Ботаническое описание 
Многолетнее растение с приплюснутыми 2—4-раздельными клубнями, высотой 25—55 см.

Листья в числе 4—6 по всей длине стебля, (8)15—20(30) см длиной, направлены вверх, ланцетные или узколанцетные, сужающиеся к верхушке, на конце башлычкообразно стянутые, зелёные, лишённые пятен.

Цветки собраны в густой колос, с ланцетными прицветниками (самые верхние выступают над соцветием, образуя хохолок), по краям и средней жилке часто пурпуровыми, лилово-розовые или тёмно-красные. Листочки околоцветника отогнуты назад. Губа 5—8 мм длиной, обратнояйцевидная или ромбовидная, обычно очень неясно трёхлопастная, с более тёмным рисунком. Шпорец 6—9 мм длиной, короче завязи.

 — один из наиболее близких видов, часто считающийся разновидностью пальчатокоренника мясо-красного. Отличается более широкими (широколанцетными) листьями с пурпурными пятнами, фиолетово-пурпуровыми цветками с обычно цельной губой и шпорцем, превышающим по длине завязь.

Распространение 
Встречается по сырым лугам, лесным полянам, заболоченным зарослям кустарников, нередко на верховых болотах среди сфагнума.

Широко распространённый в Европе вид, также представленный на Кавказе, в Иране, в Монголии, в северо-западных частях Китая.

В культуре 
В условиях Москвы и Тверской области (Андреапольский район) вид цвёл и завязывал семена не ежегодно. Процент плодообразования не превышал 50 %. При выращивании в контейнере у
Dactylorhiza incarnata было отмечено вегетативное размножение, что является крайне редким явлением для тубероидных видов и чаще встречается лишь в популяциях на границах ареалов. Эксперимент по искусственному размножению и репатриации в природные местообитания данного вида, проведённый в Нижегородской области, показал успешную приживаемость высаженных особей.

Таксономия

Синонимы 
 
 
 
 , ex parte, nom. rej.
 
 
  sensu auct.

Гибриды 
 [ × ] = 
 [ × ] = 
 [ × ] = 
 [ × ] = 
 [ × ] = 
 [ × ] =

Примечания

Литература 
 
 

Орхидные
Флора Евразии